Draco (latein. draco, griech. δράκων [drákōn] ‚Schlange‘ – von δέρκομαι [dérkomai] ‚sehen‘) steht für:

 Draco, Echsengattung aus der Familie der Agamen (Agamidae), siehe Flugdrachen

Astronomie:

 Draco, Sternbild der Nordhalbkugel, siehe Drache (Sternbild)
 Draco bzw. Drachenpunkt von Monden, siehe Mondknoten

Medizin:

 DRACO, Double-stranded RNA Activated Caspase Oligomerizers, experimentelle Breitband-Virostatika
 Draco (Verbandmittelmarke), Marke des Verbandmittelherstellers Dr. Ausbüttel & Co.

Orte in den USA:

 Draco (North Carolina)
 Draco (Pennsylvania)

Personen und Figuren:

 Draco, eigentlich Drakon (* um 650 v. Chr.), berüchtigt für drakonische Gesetzgebung in Athen
 Draco (* 1975), serbischer Fußballspieler, siehe Ivica Dragutinović
 Draco Malfoy, Figur der Harry-Potter-Romane, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Draco Malfoy
 Draco, Drache im Film Dragonheart

Technik:

 DraCo, ein Amigaklon
 Draco (Programmiersprache), Amiga-Programmiersprache
 Draco GNU/Linux (vormals: eSlack), eine aus Norwegen stammende Linux-Distribution
 DRACO, Dresden Laser Acceleration Source, ein Hochleistungslaser des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf
 Draco (Bootshersteller), eine norwegische Bootsbaufirma
 Draco (Raketentriebwerk), Triebwerk des Dragon- und des Dragon-2-Raumschiffs
 DRACO, das Kameramodul einer NASA-Mission
 DRACO 3D, eine Open-Source-Bibliothek zur Kompression von 3D-Daten

Siehe auch: